Следва списък на топлоелектрическите централи (ТЕЦ) в България, като в него са включени и топлофикационните и заводските ТЕЦ.

Бележки 

 Цитирани източници
 

 
Списъци за България